Beč (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Cerknica
 Beč (Kroatië), een plaats in de gemeente Bosiljevo in de Kroatische provincie Karlovac
 Wenen (Servo-Kroatisch)